Октябрьское восстание () — восстание на Кипре, в то время колонии Великобритании, начавшееся 21 октября 1931 года и подавленное британскими войсками 23 октября того же года. Основной причиной восстания стало введение крупных налогов на и так уже живущее в нищете население и мнение о том, что в результате подписания кипрской конвенции жители острова неправомерно оплачивают долги Турции перед Англией. Начиная с 1855 году Оттоманская Порта получила несколько значительных кредитов, которые были потрачены на Крымскую войну с Российской Империей. В октябре 1875 г. в результате невозможности рассчитаться по обязательствам Порта объявила банкротство и в 1878 подписала Кипрскую конвенцию, по которой управление Кипром переходило Англии, и она была обязана выплачивать Османской империи немногим более чем 92799 фунтов стерлингов в год. В июле 1931 года канцлер британского казначейства Филип Сноуден на заседании парламента заявил, что суммы, собранные с жителей Кипра в виде непосильных налогов и пошлин, никогда не были выплачены Турции и использовались для погашения её долга Англии.

Этот факт чрезвычайно возмутил Кипрское сообщество, и именно он послужил отправной точкой для начала восстания.

В результате было сожжено здание губернатора в Никосии, и семья британского командующего в Лимассоле.

Британские власти отреагировали на это применением силы, убив в ходе столкновений 15 демонстрантов и ранив 60. Митрополиты Никодим (Милонас) и Макарий (Папаиоанну), поддержавшие выступления, были арестованы и высланы из страны. Вслед за подавлением восстания британские власти запретили Коммунистическую партию Кипра.

Примечания

Ссылки 
 Χαραυγή on line, Τα Οκτωβριανά του 1931

Восстания
Конфликты 1931 года
Октябрь 1931 года
1931 год в Великобритании
1930-е годы на Кипре